1. domobranska bojna Pula
 2. domobranska bojna Pula